Spojení písmen E a C může mít různé významy:

EC 
 EuroCity – typ vlaků
 EC číslo
 EC – kód ISO 3166-2 pro Ekvádor
 Eurokódy ()

eC 

 eC (programovací jazyk)

.ec 
 .ec – internetová doména nejvyššího řádu pro Ekvádor